Mirliton, een blaasinstrument
 De originele titel van Minnolt, een Belgische stripreeks
 Mirliton Theater, een theater in Utrecht
 Mirliton SG, een Italiaans bedrijf dat miniaturen maakt